Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim McManus e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Jose Mandarino e Tito Vázquez 6-2, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Colin Dibley /  Roy Emerson (semifinali)

  Manuel Orantes /  Ion Țiriac (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1973